Classe Akatsuki (cacciatorpediniere 1901)
 Classe Akatsuki (cacciatorpediniere 1931)